Mecz o Puchar Interkontynentalny 1995 został rozegrany 28 listopada 1995 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Ajaksem Amsterdam, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1994/95 oraz Grêmio, triumfatorem Copa Libertadores 1995. Ajax wygrał mecz po karnych 4:3. W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1994/1995)
 Copa Libertadores 1995

Bibliografia 
 RSSSF

1995 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej